Per Tausendfüßler (in tedesco: «millepiedi») si può intendere:
 Tausendfüßler – soprannome dell'aereo Arado Ar 232
 Tausendfüßler – soprannome di una strada sopraelevata di Düsseldorf